Chris Evert ha battuto in finale Martina Navrátilová 2–6 6–2 6–1.

Teste di serie
 Chris Evert (campionessa)
 Martina Navrátilová (finalista)
 Ol'ga Morozova (semifinali)
 Julie Heldman (primo turno)
 Raquel Giscafré (quarti di finale)
 Janet Newberry (semifinali)
 Gail Chanfreau (secondo turno)
 Helga Masthoff (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

 

Open di Francia 1975